Die Football League Second Division 1968/69 war die 66. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 10. August 1968 und endete am 30. April 1969.

Zweitligameister wurde Derby County und daneben stieg auch das zweitplatzierte Crystal Palace in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1969/70 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Leicester City und Queens Park Rangers die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Bury und der FC Fulham. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1969/70 der Third-Division-Gewinner FC Watford und der Drittligavizemeister Swindon Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1968-69 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1968/69
1968